Ruta 13 o Carretera 13 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 13, en la Provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 Ruta Nacional 13.

España 
 Ruta CV-13, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 13.
 Ruta Estatal de California 13.
 Carretera de Dakota del Norte 13.
 Carretera Estatal de Idaho 13.
 Ruta de Illinois 13.
 Carretera Estatal de Indiana 13.
 Carretera de Nebraska 13.

Uruguay 
 Ruta 13.

Ruta 013